Seznam brigad z zaporedno številko 47.

Seznam 
 Pehotne
 47. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)
 47. pehotna brigada (ZDA)

 Artilerijske
 47. artilerijska brigada (ZDA)

Glej tudi